Estatge geològic o faunístic, sèrie de roques que contenen fòssils similars sedimentats en un període geològic similar o sincrònic usada en paleontologia 
 Estatge climàtic, cadascun dels espais que es van succeint a mesura que augmenta l'altitud, a conseqüència de les variacions principalment de temperatura i l'aigua disponible 
 Estatge montà, zona altitudinal de vegetació a les zones de clima temperat
 Estatge subalpícaracteritzada per la presència de boscos naturals de coníferes, semblants 
 Estatge alpíuna zona de vegetació que va del límit arbori fins als neus perpètues o l'estatge nival
 Estatge nival o de neus perpètues, estatge que comença des de les primeres neus perpètues, en general a Europa just per
 Estatge o habitació, peça d'una casa, especialment destinada a dormir o simplement a l'ús d'una persona